Renosto ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Renosto (* 1960), italienischer Radrennfahrer
 Paolo Renosto (1935–1988), italienischer Komponist